Rosati ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Rosati (* 1983), italienischer Fußballtorhüter
 Carlo Rosati (1876–1929), italienischer Mathematiker
Carolina Rosati, geb. Galletti (1826–1905), italienische Balletttänzerin
 Dariusz Rosati (* 1946), polnischer Politiker
 Enrico Rosati (1874–1963), italienischer Gesangslehrer
 Faliero Rosati (* 1946), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor

 Joseph Rosati (1789–1843), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof
 Mike Rosati (* 1968), italo-kanadischer Eishockeytorwart
 Sandro Rosati (* 1958), italienischer Judoka
 Weronika Rosati (* 1984), polnische Schauspielerin